Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Tikunow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Wadim Tikunow – radziecki polityk, działacz partyjny